Wolfgang Kübler ist der Name folgender Personen:

* Wolfgang Kübler (Mediziner, 1934) (1934–2019), deutscher Kardiologie
 Wolfgang Kübler (Mediziner, 1967) (* 1967), deutscher Mediziner